Антрег-сюр-Волан:
 Антрег-сюр-Волан — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. 
 Антрег-сюр-Волан — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.